Inussulissuaq bezeichnet:
 Inussulissuaq (Berg, Kangaatsiaq), Berg im Distrikt Kangaatsiaq, Grönland
 Inussulissuaq (Berg, Maniitsoq), Berg im Distrikt Maniitsoq, Grönland
 Inussulissuaq (Berg, Sisimiut, nordwestlich) (auch Inussussuaq), Berg im Distrikt Sisimiut, Grönland
 Inussulissuaq (Berg, Sisimiut, südöstlich) (Kistefjeld), Berg im Distrikt Sisimiut, Grönland
 Inussulissuaq (Bucht), Bucht im Distrikt Sisimiut, Grönland
 Inussulissuaq (Insel, Kangaatsiaq), Insel im Distrikt Kangaatsiaq, Grönland
 Inussulissuaq (Insel, Maniitsoq), Insel im Distrikt Maniitsoq, Grönland
 Inussulissuaq (Insel, Nuuk), Insel im Distrikt Nuuk, Grönland
 Inussulissuaq (Insel, Upernavik), Insel im Distrikt Upernavik, Grönland